En , Sadykierz peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Sadykierz, village du powiat de Ropczyce-Sędziszów.

dans la voïvodie de Łódź
 Sadykierz, village du powiat de Bełchatów
 Sadykierz, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Sadykierz, village du powiat de Maków,
 Sadykierz, village du powiat de Pułtusk.